Чарторийський — польсько-литовське прізвище.

Відомі носії:
 Чарторийський Адам (1770—1861) — польсько-литовський шляхтич, політичний діяч, князь
 Чарторийський Август Олександр (1697—1782) — польський військовий та державний діяч XVIII століття
 Чарторийський Микола (1913—1993) — член бандерівської ОУН
 Чарторийський Вітольд Леон (1864—1945) — князь, член верхньої палати австрійського парламенту
 Чарторийський Михайло
 Чарторийський Семен Олександрович
 Чарторийський Федір
 Чарторийський Юзеф
 Чарторийський Ян Францішек (1897—1944) — князь, блаженний Римо-католицької церкви, член чоловічого монашого ордену Домініканів, архітектор, педагог

Польські прізвища